Gulden je výraz z nizozemštiny s významem „zlatý“. V praxi má více významů:

 Antilský gulden, měna na ostrovech Curaçao a Sv. Martin a Nizozemských Antilách
 Gulden, historická mince a účetní jednotka
 Karibský gulden, plánovaná měna ostrovů Curaçao a Sv. Martin
 Nizozemský gulden, bývalá měna Nizozemského království
 Rakouský a rakousko-uherský gulden, měna Rakouského císařství a Rakouska-Uherska v letech 1858–1872
 Gulden (kryptoměna)

Gulden je příjmení následujících osob:
 Alfred Gulden (* 1944), německý spisovatel
 Bjørn Gulden (* 1965), norský fotbalista
 Elke Gulden (* 1977), německá hudební a taneční pedagožka
 Gustav Adolf Gulden (1808–1882), německý právník, politik, člen Frankfurtského národního shromáždění
 Hans van Gulden, pseudonym německého spisovatele Franka Goykeho (* 1961)
 Heinrich Gulden (1730–1793), německý katolický teolog
 Henrik Gulden (* 1995), norský fotbalista

Viz též:
 Byk Gulden
 Gülden
 Guldenmark

Externí odkazy